Panart ist:
das später in EGREM übernommene erste kubanische Plattenlabel.
die PANArt Hangbau AG, Erzeuger von Musikinstrumenten, insbesondere des Hang (Musikinstrument), siehe auch Schweizer Steelpan-Geschichte#Panbau in der Schweiz.